

Codici 
 hiw – codice ISO 639-3 della lingua hiw

Geografia 
 Hiw – Isola di Vanuatu
 Hiw – località dell'antico Egitto, capitale del 7º distretto dell'Alto Egitto